А́стангу () — микрорайон в районе Хааберсти города Таллина, столицы Эстония.

География 

Расположен в западной части Таллина. Граничит с микрорайонами Вяйке-Ыйсмяэ, Кадака, Вана-Мустамяэ и Мяэкюла и с волостью Харку. Площадь — 2,07 км2.

Улицы 
По территории микрорайона проходят улицы Астангу, Кадака, Котермаа, Мооналао, Рехе,  переулок Рехе, Тагала и Харкуметса. На западе он граничит с Палдиским шоссе.

Общественный транспорт 
В Астангу курсируют городской автобус маршрута № 61. По Палдискому шоссе возле Астангу ходят автобусы маршрутов № 27 и 62.

Население

Застройка, учреждения 
Астангу — один из самых молодых районов Таллина; основан в середине 1980-х годов. Его застройка большей частью состоит из типовых пятиэтажных панельных домов. В последние годы в Астангу строятся новые жилые дома, а старые реновируются.

По адресу улица Астангу 17 расположен единственный в Эстонии центр профессионального обучения для людей с особыми потребностями — Центр профессиональной реабилитации Астангу.

Достопримечательности 
 Тоннельные погреба для нужд Балтийского флота, для хранения в них мин и боеприпасов, построенные в 1916 году.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина